Анато́лий Степа́нович Велю́гин (; 27 декабря 1923 — 24 октября 1994, Минск) — белорусский советский поэт, прозаик и переводчик, киносценарист. Лауреат Литературной премии имени Янки Купалы (1964). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1968). Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1969). Член Союза писателей СССР (1946).

Биография 
Родился в семье фельдшера. В 1939—1940 годах, будучи студентом литературного факультета Минского педагогического института, работал в редакции газеты «Звезда». С сентября 1941 года учился в Свердловским педагогическом институте. В 1942 году был призван в РККА, учился в Лугинской авиашколе, участвовал в боях на Сталинградском фронте. В 1943 году был ранен, долгое время находился на лечении. В 1945—1946 годах работал в газете «Літаратура і мастацтва». В 1948 году окончил заочно Минский педагогический институт имени Максима Горького. Работал в прессе, в 1946—1984 годах с небольшими перерывами работал редактором отдела поэзии журнала «Полымя».

Творчество 
Печатался с 1934 года, активно — с 1938 года. Первый сборник стихов — «Салют в Минске» (1947). Наиболее известные произведения — поэтические сборники «Негорельская арка» (1949), «На подступах» (1952), «На зори занимает» (1958), «Настежь» (1960), «Адрес любви» (1964, избранное), «Стихи и баллады» (1969), «Вересковый взяток» (1974), «Песня зелёного дуба» (1989), «3 белага камення — сіняе пламенне» (1993), историко-революционные поэмы «Отец Днепр» (1955), «Ветер с Волги» (1963), поэтические сборники для детей «Голуби» (1949), «Три гудка» (1951), «Рыбы наших рек» (1952), «Детский сад» (1954), «Вода и удочка» (1967).

Переводил на белорусский язык ряд текстов М. Ю. Лермонтова, Л. Украинки, А. Мицкевича, Ю. Тувима, В. Броневского, А. Малышко.

Сценарии 
Автор сценариев 40 документальных фильмов.
  «Эхо в пуще» (в 2-х сериях, реж. Диамара Нижниковская, Белорусское телевидение)
  «Смотрите на траву» (по мотивам рассказов Янки Брыля)

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта» (28.12.1973)
 орден Отечественной войны I степени
 медаль «За трудовое отличие» (25.02.1955)
 Литературная премия имени Янки Купалы (1964) за поэму «Ветер с Волги»
 Государственная премия Белорусской ССР (1968) за сценарий хроникально-документального фильма «Генерал Пуща»
 Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1969)
 Медали

Литература 
 Велюгин Анатолий Степанович // Биографический справочник — Минск: Белорусская советская энциклопедия имени Петруся Бровки, 1982. — Т.5 — С. 19.

Примечания 

Участники Сталинградской битвы
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели культуры Белорусской ССР
Лауреаты литературной премии имени Янки Купалы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Выпускники Белорусского педагогического университета